Le terme quinquina peut désigner :
 un genre de plantes (Cinchona) regroupant une vingtaine d'espèces d'arbustes originaires d'Amérique du Sud ; certaines produisent diverses substances pharmaceutiques ou gustatives, dont la quinine ;
 une espèce de plantes (Cinchona officinalis), représentative du genre ;
 une substance pharmaceutique et gustative, l'écorce de quinquina, extraite de certaines espèces du genre quinquina ;
 un vin apéritif ou une liqueur aromatisée au quinquina.
 une boisson gazeuse de type tonic water.